Die Gerry Weber Open 1993 war die erste Ausgabe des Tennisturniers in Halle (Westf.), das vom 14. bis 20. Juni 1993 stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1993 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Durch die Positionierung des Turniers im Kalender unmittelbar vor dem Turnier in Wimbledon, eignen sich die Gerry Weber Open gut als Vorbereitung. In derselben Woche fanden in Genua und Manchester Turniere statt, die wie die Veranstaltung in Halle zur ATP World Series gehören. Das Preisgeld der ersten Ausgabe lag bei 350.000 US-Dollar, das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Bei der ersten Ausgabe, als das Turnier noch als Teil der Challenger Series ausgetragen wurde, konnte der Deutsche Marc-Kevin Goellner gewinnen. Dieses Jahr schied er als an Position acht Gesetzter im Achtelfinale aus. Den Turniersieg konnte der Franzose Henri Leconte verbuchen, der ungesetzt ins Turnier gestartet war. Er schlug im Finale den topgesetzten Ukrainer Andrij Medwedjew mit 6:2, 6:3.

Im Doppel gewannen Karsten Braasch und Lars Koslowski den Titel im Vorjahr. Während Braasch im Viertelfinale ausschied, spielte Koslowski das Turnier nicht. Im Finale gewannen die Tschechen Petr Korda und Cyril Suk gegen Mike Bauer und Goellner ihren ersten gemeinsamen Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. Juni 1993 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1993
Tennisturnier in Halle (Westf.)